Andongrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Andongrejo, Jawa Timur, by, 
 Andongrejo, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar